ITF steht für:
 Industriebahn Tegel–Friedrichsfelde, eine Eisenbahnstrecke in Berlin
 Integraler Taktfahrplan, eine Fahrplanorganisation im Öffentlichen Nah- und Fernverkehr
 Interleaved Two of Five, eine Strichcode-Kodierung, siehe Strichcode#2/5-Familie
 INTERLIS-Transfer-Format, ein Datentransferformat
 International Taekwon-Do Federation, einer der Taekwondo-Weltverbände
 International Tennis Federation, der Tennisweltverband
 International Transport Forum, eine Organisation der OECD
 Internationale Transportarbeiter-Föderation, internationaler Zusammenschluss von Gewerkschaften im Verkehrssektor
 Irakische Turkmenen-Front, ein Bund aus mehreren turkmenischen Organisationen im Irak
  Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance, and Research, eine zwischenstaatliche Organisation zur Kooperation in Fragen von Holocaust-Bildung, -Gedenken und -Forschung
 Air Inter (ICAO-Code), französische Fluggesellschaft

Abkürzung